Het ATP-toernooi van Rosmalen 2018 (met de officiële naam Libéma Open 2018) werd gespeeld van 11 tot en met 17 juni 2018 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het gezamenlijke ATP/WTA-toernooi trok ruim 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen
Voor het toernooi
  Ryan Harrison → vervangen door  Malek Jaziri
  Filip Krajinović → vervangen door  Marius Copil
  Karen Chatsjanov → vervangen door  Jevgeni Donskoj
  Lu Yen-hsun → vervangen door  Yuki Bhambri
  Andy Murray → vervangen door  Vasek Pospisil
  Tennys Sandgren → vervangen door  Jérémy Chardy
  Oleksandr Dolgopolov → vervangen door  Kevin King (LL)
  Tallon Griekspoor → vervangen door  John-Patrick Smith (LL)
  Pierre-Hugues Herbert → vervangen door  Tim Smyczek (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 25.000,-.

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen